

Населені пункти та їхні частини

 Єґлінець — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Єґлінець — село в гміні Краснополь Сейненського повіту Підляського воєводства
 Єґлінець — частина села Спитково в гміні Ґіжицько Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки